Oscar Bressane kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Oscar Bressane (ort), São Paulo, 
 Oscar Bressane (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar